АЕК:
 АЕК (Афины)en — греческий спортивный клуб.
 АЕК (Афины) — греческий баскетбольный клуб.
 АЕК (Афины) — греческий футбольный клуб.
 АЕК (Ларнака) — кипрский футбольный клуб.
 АЕК (Куклия) — кипрский футбольный клуб.
 АЕК (Бухарест) — румынский футбольный клуб. В 2002 году, добившись повышения в Лигу I, был преобразован в «Политехнику АЕК» (Тимишоара).
 Ассоциация европейских клубов — объединение европейских футбольных клубов, созданное совместно с УЕФА в 2008 году для выражения интересов клубов.

 АЕК-919К («Каштан») — пистолет-пулемёт, разработанный в середине 1990-х годов сотрудниками СКБ Ковровского механического завода.
 АЕК-971 — автомат, разработанный под руководством Сергея Кокшарова.
 АЕК-999 — единый пулемет, принятый на вооружение МВД РФ.

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей британской автомобилестроительной компании Associated Equipment Company